Fouquieria är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Fouquieria ingår i familjen Fouquieriaceae. 

Fouquieria är enda släktet i familjen Fouquieriaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ljungordningen
Fouquieria